Вахби Хазри (; родился 8 февраля 1991 года в Аяччо, Франция) — тунисский футболист, полузащитник клуба «Монпелье» и сборной Туниса. Участник чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Клубная карьера 

Хазри родился во Франции. Он воспитанник футбольной академии «Аяччо». В 2003 году он перешёл в молодёжную команду «Бастии». 20 февраля 2009 года в поединке против «Амьена» Вахби дебютировал за клуб в Лиге 2, выйдя на замену в конце матча. 13 марта во встрече против «Монпелье» он забил свой первый гол за команду. В следующем сезоне Вахби стал основным полузащитником клуба.

В сезоне 2011/12 Хазри помог «Бастии» выйти в Лигу 1. 11 августа 2012 года в матче против «Сошо» он дебютировал в Лиге 1. 28 октября в поединке против «Бордо» Вахби забил свой первый гол в высшем дивизионе чемпионата Франции.

Летом 2014 года Вахби перешёл в «Бордо», подписав контракт на четыре года. 9 августа в матче против «Монпелье» он дебютировал за новую команду. 17 августа в поединке против «Монако» Хазри забил свой первый гол за «жирондистов».

30 января 2016 года Хазри перешёл в «Сандерленд», подписав контракт, рассчитанный на 4,5 года. 2 февраля в матче против «Манчестер Сити» он дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив во втором тайме Джермейна Ленса. 13 февраля в поединке против «Манчестер Юнайтед» Вахби забил свой первый гол за «Сандерленд».

По итогам сезона клуб вылетел из Премьер-лиги, а Хазри на правах аренды вернулся во Францию, став футболистом «Ренна». 10 сентября в матче против «Марселя» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Вахби забил свой первый гол за «Ренн».

Летом 2018 года Хазри перешёл в «Сент-Этьен». По обоюдному согласию сторон сумма трансфера не была разглашена. 11 августа в матче против «Генгама» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Вахби забил свой первый гол за «Сент-Этьен».

27 июня 2022 года, Хазри на правах свободного агента подписал контракт с клубом Лиги 1 «Монпелье» и взял в новом клубе номер 99.

Международная карьера 

В 2009 году Хазри дебютировал за молодёжную сборную Туниса. В ноябре 2011 года тренер молодёжной сборной Франции вызвал Вахби в команду для участия в матчах отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы.

В январе 2013 года в матче против сборной Эфиопии Хазри дебютировал за сборную Туниса. Он попал в заявку национальной команды на участие в Кубке Африканских Наций 2013. На турнире Вахби принял участие в одном матче против сборной Того. 23 марта в поединке отборочного турнира Чемпионата Мира 2014 против сборной Сьерра-Леоне Хазри забил первый гол за национальную команду.

В 2015 году он во второй раз принял участие в Кубке Африки. На турнире Хазри сыграл в матчах против команд Кабо-Верде, Замбии, ДР Конго и Экваториальной Гвинеи.

В 2017 году Вахби в третий раз принял участие в Кубке Африки в Габоне. На турнире он сыграл в матчах против команд Буркина-Фасо, Сенегала, Алжира и Зимбабве. В поединке против зимбабвийцев Хазри забил гол.

В 2018 году Хазри принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матча против команд Англии, Бельгии и Панамы. В поединках против бельгийцев и панамцев Вахби забил по голу.

Летом 2019 года Хазри был вызван в состав своей национальной сборной на Кубок африканских наций в Египте. Во втором матче против Мали он забил гол на 70-й минуте, а команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Зимой 2022 года принял участие в Кубке Африки, где забил 2 гола и помог команде дойти до четвертьфинала.

14 ноября 2022 вошел в окончательный список своей сборной на мундиаль в Катаре. На турнире он сыграл в 2 из 3 матчей, забив единственный и победный гол в ворота действующих чемпионов мира французов и был признан лучшим футболистом встречи по версии ФИФА, однако из-за результата в параллельной встрече карфагиняне не смогли выйти в плей-офф, закончив турнир на третьей строчке в группе с четырьмя очками. После этого Вахби Хазри объявил о завершении карьеры в сборной.

Голы за сборную Туниса

Примечания

Ссылки 
 Foot National.com

Футболисты Туниса
Футболисты Франции
Игроки сборной Туниса по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Монпелье»